Marzęcice peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne
 Marzęcice, un village de la voïvodie de Łódź
 Marzęcice, un village de la voïvodie de Varmie-Mazurie